Il toponimo Mukuba può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mukuba, comune del distretto di Kitwe
Mukuba, comune del distretto di Ndola